JSE – Java Platform, Standard Edition
 JSE – Johannesburg Securities Exchange